Andrea Pisani (1987), attore e comico
 Andrea Pisani (1655-1718), ammiraglio